Barocco, movimento culturale e artistico
Barocco, film diretto da Charles Burguet (1925)
Barocco, film diretto da André Téchiné (1976)
Barocco, film diretto da Claudio Sestieri (1991)
Barocco, album dei Rondò Veneziano (1989)
Premio Barocco, importante premio internazionale con cadenza annuale.
Rocco Barocco, stilista italiano
 Cavallo barocco